«Rockin' the Joint» — п'ятий концертний альбом американського гурту «Aerosmith». Випущений у 2005 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми